Босна и Херцеговина се може односити на:

 Босна и Херцеговина (Аустроугарска), територијална област Босна и област Херцеговина унутар Аустрогарске;
 Аустроугарска администрација, де јуре и де факто (1908—1918)
 Аустроугарска администрација, де јуре (1918)
 Босна и Херцеговина (1918—1923), територијална област Краљевине СХС
 покрајина унутар Краљевства/Краљевине СХС, де факто (1918—1923)
 Народна Република Босна и Херцеговина, република унутар Федеративне Народне Републике Југославије
 југословенска администрација, де јуре (1943—1946)
 југословенска администрација, де јуре и де факто (1946—1963)
 Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, република унутар Социјалстичке Федеративне Републике Југославије
 југословенска администрација (1963—1992)
 Република Босна и Херцеговина, де факто постојала на територији коју је контролисала Армија РБиХ
 Администрација Републике Босне и Херцеговине, де јуре (1992—1995)
 Босна и Херцеговина, настала на основу Дејтонског споразума 1995.
 Федерација Босне и Херцеговине, ентитет Босне и Херцеговине

Види још 
 Босна (вишезначна одредница)
 Херцеговина (вишезначна одредница)
 Устанак у Босни и Херцеговини (вишезначна одредница)